Trezzo puede referirse a:

 Trezzo sull'Adda, localidad y municipio de la provincia de Milán, región de Lombardía, Italia
 Trezzo Tinella, localidad y italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, Italia